Universum kan syfta på:

 Universum – inom fysiken all rumtid och allt som existerar däri
 Universum (mängdteori) – inom matematiken
 Universum (skulptur) – skulptur på Frölunda torg i Göteborg
 Universum Film AG – ett tyskt traditionellt filmbolag
 Universum Film – ett tyskt medieföretag
 Universums expansion – den metriska avståndsökningen mellan objekt i universum med tiden
 Universums framtid  – en forskningsfråga inom kosmologi
 Universums historia – den vedertagna kosmologiska modellen för universums tillkomst och utveckling
 Universumhuset – en universitetsbyggnad i Umeå i Sverige
 Fiktivt universum – en enhetlig fiktiv värld skapad för berättartekniska medium
 Observerbara universum – den volym av rymd som vi kan observera från jorden idag
 Statiskt universum – ett universum som varken expanderar eller kontraherar

Se även 
 Universalitet – allmängiltighet
 Universal
 Universe
 Universell
 Universeum